SAMP est un sigle qui peut signifier : 
Sociétés
 Société des amis du musée de La Poste
 Société des ateliers mécaniques de Pont-sur-Sambre productrice de bombes pour avions.
Informatique
 Solaris Apache, MySQL, PHP, combinaison d'un système d'exploitation, d'un serveur web, d'un langage de script et d'un système de base de données. Cet acronyme est calqué sur LAMP.
 San Andreas Multi-Player, est un mode de jeu massivement multijoueur en ligne pour la version PC de Rockstar Games's Grand Theft Auto: San Andreas.
Arme
 Sol Air Moyenne Portée, système de défense anti-aérien basé sur le missile Aster.